
Termin -{UDP}- ima više značenja.

 -{UDP}- () je Internet protokol.
 -{UDP}- je nukleotid uridin-difosfat ().

Скраћенице